Hierba del pollo puede referirse a:
Puede referirse al nombre común de la planta Commelina erecta.
Puede referirse al nombre común de la planta Commelina elegans.